

Localidades
Harwood (Dacota do Norte)
Harwood (Missouri)
Harwood Heights

Outros
7040 Harwood

Desambiguação